Апельсины () — западногерманский криминальный фильм 1966 года, режиссёр Курт Вильгельм
 Апельсины () — австралийский короткометражный фильм 2003 года, режиссёр Кристиан Пити
 Апельсины () — американская драма 2007 года, режиссёр Джозеф Мерхи
 Апельсины () — филиппинский короткометражный фильм 2012 года, режиссёр Янник Пешеран